Приспособление:
 Приспособление — несложно устроенный предмет для исполнения простых действий, обычно закрепляющийся на определённом месте.
 Приспособление — изменение живого организма под воздействием внешней среды.

Литература 
 Иомдин, Б. Л. Русская бытовая предметная лексика: онтология и описание // Сборник статей конференции «Информационные технологии и системы» (ИТиС’10) М.: ИППИ РАН, 2010.